Le tournoi de Winston-Salem est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 21 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits des Argentins Juan Mónaco, Guido Pella et Horacio Zeballos, de l'Australien Thanasi Kokkinakis, du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Marcel Granollers, du Français Benoît Paire, de l’Israélien Dudi Sela et du Letton Ernests Gulbis.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Evgeny Donskoy, Damir Džumhur, Victor Estrella Burgos, Tim van Rijthoven, Stéphane Robert, Gastão Elias, Jan-Lennard Struff, Pierre-Hugues Herbert et Daniel Evans.
 Pablo Carreño-Busta décroche son  sur le circuit en s'imposant face à Roberto Bautista-Agut (6-7, 7-6, 6-4).
 En double, Guillermo García-López et Henri Kontinen remportent leur  ensemble en battant en finale Andre Begemann et Leander Paes (4-6, 7-6, [10-8]). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2016
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en août 2016
Sport aux États-Unis en août 2016